High Peak ou High Peaks peut faire référence à :

Lieux
 High Peak, borough du Derbyshire, Angleterre
 , conseil local du borough ci-dessus
High Peak, circonscription du Parlement britannique
 , une zone de lande Pennine près de High Peak Borough (ci-dessus)
 , Cromford, emplacement des anciens ateliers ferroviaires
  Maine, USA
 , une unité de réserve forestière à New York, USA

Montagnes et collines

 , un autre nom pour les hautes terres de Dark Peak dans le Peak District d'Angleterre
 , une colline partiellement érodée dans le Devon,
  dans le Broadwater County, Montana
  dans le Jefferson County, Montana
 , comté de Greene, New York, États-Unis

Autre
 , une station de radio locale pour le borough ci-dessus
 , un sentier pédestre dans le Derbyshire, Angleterre
 , une compagnie de bus dans le Derbyshire, Angleterre